Патрик Каммербауэр (; 11 февраля 1997, Вайсенбург-ин-Байерн) — немецкий футболист, игрок клуба «Фрайбург».

Клубная карьера 
В январе 2018 года Каммербауэр присоединился к клубу «Фрайбург» после того, как его предыдущий клуб, «Нюрнберг» отклонил предложение о продлении контракта, срок действия которого истекает летом 2018 года. Сообщалось, что плата за игрока, выплаченная «Нюрнбергу», составляет от 200 000 до 300 000 евро. 28 января 2019 года Каммербауэр присоединился к команде «Хольштайн» на правах аренды. Срок соглашения — до лета 2020 года с возможностью выкупа игрока.

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль Патрика Каммербауэра на сайте fupa.net 
 Профиль Патрика Каммербауэра на сайте weltfussball.de 
 Профиль Патрика Каммербауэра на сайте dfb.de 
 Профиль Патрика Каммербауэра на сайте kicker.de 
 Профиль Патрика Каммербауэра на сайте fussballdaten.de 

Футболисты Германии
Игроки ФК «Нюрнберг»
Игроки ФК «Фрайбург»
Игроки ФК «Хольштайн»
Игроки ФК «Айнтрахт» Брауншвейг